Orusco puede referirse a:

 la localidad española de Orusco de Tajuña; o
 uno de los nombres comunes de la planta Ruscus aculeatus.